Elzbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Elzbach oder Elz, linker Zufluss der Mosel in Moselkern, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Elzbach, Oberlaufname der Elz (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Neckarelz, Stadt Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Elzbach (Zauchbach), (indirekter?) rechter Zufluss des Zauchbachs (zur Ybbs) bei Schindau, Markt Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Ort:
 Elzbach (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Elsbach
 Elz
 Ilzbach oder Ilz (Feistritz), rechter Zufluss der Feistritz in Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark